War Horse – romanzo per ragazzi scritto da Michael Morpurgo e pubblicato nel 1982
 War Horse – film del 2011 diretto da Steven Spielberg
 War Horse – opera teatrale del 2007 adattata per la scena da Nick Stafford